Die Erste Bank Open 2019 (offiziell: Erste Bank Open 500) waren ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. Oktober 2019 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Basel die Swiss Indoors Basel gespielt, die wie die Erste Bank Open zur Kategorie ATP Tour 500 zählten.

Titelverteidiger im Einzel waren Kevin Anderson, im Doppel war es die Paarung Joe Salisbury und Neal Skupski.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 19. bis 20. Oktober 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Beträge für den Doppelwettbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 129 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 126 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 108 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 89 kB)

ATP Tour 2019
2019